Tramontana pueden referirse a:
 Tramontana, viento frío y turbulento del nordeste o norte que en España sopla sobre las costas del archipiélago de las islas Baleares y Cataluña.
 Tramontana, un automóvil deportivo español.
 Tramontana, cuento de Doce cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez.
 Tramontana (S-74), cuarto de los submarinos de clase Agosta de la Armada Española.
 Sierra de Tramontana, la principal sierra de las Islas Baleares.
 Vino de la Tierra de Serra de Tramuntana-Costa Nord, área de producción de la uva y de elaboración del vino al noroeste de la isla de Mallorca.

Véase también
 Tramuntana (desambiguación)